

Astronomia 
 18841 Hruška – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Hruška – comune della Repubblica Ceca facente parte del distretto di Prostějov, nella regione di Olomouc

Persone 
 Aleš Hruška (1985) – calciatore ceco
 Jan Hruška (1975) – ciclista su strada ceco
 Karel Hruška (1891-1966) – tenore ceco
 Láďa Hruška (1978) – giornalista ceco
 Libor Hruška (1965) – attore e regista ceco
 Martin Hruška (1981) – calciatore ceco
 Rudolf Hruska (1915-1994) – ingegnere austriaco
 Petr Hruška (1964) – poeta, sceneggiatore, critico letterario e accademico ceco
 Václav Hruška (1909–...) – calciatore cecoslovacco
 Zdeněk Hruška (1954) – allenatore di calcio ed ex calciatore cecoslovacco e dal 1993 ceco
 Zdeněk Hruška (1971) – attore ceco